Ordet hvid har flere betydninger eller specialiseringer:
 Hvid – farve eller rettere fravær af farve.
 Hvid (møntenhed)
 Hvid (symbolik)

Se også 
 Hvideslægten – Hviderne.
 Æggehvide
 Den Hvide Hær